Elk Horn ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elk Horn (Iowa), im Shelby County
 Elk Horn (Kentucky), im Taylor County